Rinna ist ein geographischer Name:
 Rinna (Schweden), Kirchspiel in der Gemeinde Boxholm, Provinz Östergötlands, Schweden
 Rinna (Fluss), linker Zufluss der Kirnau vor Rosenberg, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

Rinna ist ein Personenname:
 Rinna, Sohn des Schimon, biblischer Stammvater
 Lisa Rinna (* 1963), US-amerikanische Filmschauspielerin und Moderatorin

Siehe auch:
 Rina
 Rinne